Amanda Lear – cantante, attrice, conduttrice televisiva francese naturalizzata britannica
 Amanda Lear – album di amanda Lear del 1997
 Amanda Lear – singolo dei Baustelle del 2016